Rab (ilha) ou Arbe —  ilha croata no mar Adriático
 Rab (cidade) ou Arbe —  principal cidade da ilha de Rab

Desambiguação